"San Francisco" é o primeiro single oficial do quarto álbum de estúdio do grupo alemão Cascada. O single foi lançado oficialmente em 3 de Junho e o seu vídeo um mês antes, no dia 6 de Março.

Faixas

Paradas 

Canções gravadas por Cascada
Singles de 2011